Улица Красных Командиров — улица в ряде городов.

Россия 
 Улица Красных Командиров — улица в Боровичах.
 Улица Красных Командиров — улица в Волгограде.
 Улица Красных Командиров (бывшая улица Восто́чное Кольцо́) — одна из основных улиц Орджоники́дзевского района (жилые микрорайоны Эльма́ш, Уралма́ш) г. Екатеринбурга.
 Улица Красных Командиров — улица в Перми.
 улица Красных Командиров — улица в Красном Селе, городе-внутригородском муниципальном образовании в составе Красносельского района Санкт-Петербурга.
 Улица Красных Командиров — улица в Старой Руссе.
 Улица Красных Командиров — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Красных Командиров — прежнее название Командирской улицы в Славянске.

См. также 
В ряде городов есть Проспект Красных Командиров